Mohammad Al-Sahafi (2 de outubro de 1975) é um ex-futebolista profissional saudita, que atuava como defensor.

Carreira 
Mohammad Al-Sahafi se profissionalizou no Al-Ittihad.

Seleção 
Mohammad Al-Sahafi integrou a Seleção  Saudita de Futebol na Copa das Confederações de 1997.

Jogadores da Seleção  Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997